Heinrich XXVI. ist der Name folgender Personen:
 Heinrich XXVI. Reuß zu Ebersdorf (1725–1796), deutscher Diplomat und Historiker
 Heinrich XXVI. von Schwarzburg († 1488), Graf von Schwarzburg